Onko kann bezeichnen:

 Eine Variante des ostfriesischen Vornamens Onno
 Eine Kaffeemarke, siehe auch Kaffee Hag
 Präfix, von altgriechisch ὄγκος onkos (Anschwellung), z. B. in onkogen, Onkologie, onkolytisch
 Finnisch „ob“